Мацялко — фамилия:
 Мацялко, Иван Алексеевич (1954—2007) — украинский эстрадный певец.
 Мацялко, Михаил Васильевич (род. 1933) — украинский политик, народный депутат Украины.